Кадарићи су насељено мјесто у Босни и Херцеговини, у општини Илијаш, које административно припада Федерацији Босне и Херцеговине. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 445 становника.

Географија

Историја

Становништво

Извори 

Општина Илијаш
Српска насеља у Федерацији Босне и Херцеговине
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Бивша српска насеља